

Personnalités  

 Halina Jabłońska (1915-1996), résistante polonaise ;
 Oliwia Jabłońska (née en 1997), nageuse polonaise ;
 Sophie Jablonska (1907-1971), écrivaine, journaliste et architecte ukraino-française.

Lieux 

 Wola Jabłońska, village au nord-ouest de Rakoniewice dans la voïvodie de Grande-Pologne, au centre-ouest de la Pologne.

Voir aussi